Szilágyi Domokos (1380 körül – 1421)
 Szilágyi Domokos (1938–1976) erdélyi magyar költő, író, irodalomtörténész, műfordító
 Szilágyi Domokos (1944) építész